Le prince William Pitt Leleiohoku II, né William Pitt Kalaho ' olewa le  à Honolulu (Hawaï) où il est mort le , est un prince du Royaume d'Hawaï et membre de la Maison régnante de Kalākaua. Frère cadet du roi Kalākaua, il est l'héritier du trône de 1874 à sa mort. Il est également connu pour avoir composé la chanson "Kāua I Ka Huahua'i", qui a été utilisée dans la chanson populaire américaine "Hawaiian War Chant".

Biographie

Leleiohoku a d'abord été nommé « Kalaho'olewa » qui signifie «le jour des funérailles» en hawaïen car sa naissance a coïncidé avec les funérailles du roi Kamehameha III.  Il était le plus jeune fils de César Kapaakea et son épouse Analea Keohokalole et d'une fratrie de sept enfants dont David Kalākaua et Lili ' uokalani. Peu après sa naissance, il fut renommé sous le nom de Leleiohoku, en hommage au défunt mari de la princesse Ruth Keelikolani, le prince William Pitt Leleiohoku (1821–1848) .

Leleiohoku signifie "Fuit dans le temps de Hoku" en hawaïen et commémore le jour où Kamehameha I est mort dans le calendrier hawaïen. Il a ensuite été formé à l'école royale. Dans cette école, il a développé une étroite amitié avec Curtis P. Iaukea, qui l'aida à prendre au sérieux son rôle de prince. 

En musicien accompli, Leleiohoku a fondé plusieurs chorales royales, y compris le Kawaihau Glee Club. Il a été nommé prince héritier après l'accession au trône de son frère, Kalākaua, en 1874, avec le consentement de la Chambre des Nobles qui lui a accordé le titre de Prince Héritier et la titulature de "Son Altesse Royale".

Il est devenu membre du Conseil privé et de la Chambre des Nobles.  Lorsque Kalākaua a visité les États-Unis en 1874, Leleiohoku assuma la régence.

Mort
Le  à l'âge de 23 ans, le prince Leleiohoku meurt de fièvre rhumatismale. Parce que Leleiohoku était célibataire et n'avait pas d'enfants, son frère, le roi Kalākaua, a nommé sa sœur la Princesse Lili ' uokalani à la tête du royaume. Il est enterré dans le mausolée royal d'Hawaï.

Compositions
Il a composé de nombreuses chansons (basées sur des morceaux folkloriques) et a été introduit dans le Temple de la renommée de la musique hawaïenne.

Distinctions
  Chevalier Grand - Croix de l'Ordre de Kamehameha I.
  Chevalier Grand - Croix de l'Ordre Royal de Kalākaua I.

Ascendance

Notes et références 

Personnalité politique hawaïenne
Naissance dans le royaume d'Hawaï
Naissance à Honolulu
Naissance en janvier 1854
Décès en avril 1877
Décès à 23 ans
Personnalité hawaïenne du XIXe siècle